La Temporada 2019 de la Feria de San Ignacio de Azpeitia comprende una serie de tres festejos taurinos celebrados entre los días 31 de julio y el 2 de agosto, con motivo de las fiestas de San Ignacio de Loyola en la Plaza de toros de Azpeitia. Una serie de espectáculos taurinos que van precedidos por la desencajonada en el ruedo donde se exhiben cada una de las reses que van a ser lidiadas en la plaza en los días siguientes.

La feria de 2019 estuvo compuesta por tres corridas de toros que apostaba por la variedad de encastes, con un encierro del hierro de Ana Romero, habitual en el ciclo azpeitiano en los últimos años; una corrida de Murteira Grave, que había estado ausente de la feria desde 1985, y una corrida del hierro andaluz de Salvador Gavira, que debutaba en la plaza.

Carteles de la feria

Toreros

Ganaderías

Resultado de las ganaderías

Premios 
La Feria de San Ignacio de Azpeitia cuenta con una serie de premios destinados a reconocer los hechos más meritorios de los festejos taurinos celebrados y que son concedidos por distintas instituciones públicas y culturales de la localidad:

 Trofeo de la Comisión Taurina al triunfador de la Feria de San Ignacio al diestro Daniel Luque.
 Trofeo del Ayuntamiento de Azpeitia al mejor toro concedido a Sandokan, número 92, del hierro de Murteira Grave.
 Memorial Julio Díaz de Alda a la mejor estocada concedido al torero francés Juan Leal por la suerte ejecutada en el quinto toro de la tarde.
 Mención especial al diestro Curro Díaz por su actuación el viernes 2 de agosto en la corrida de Salvador Gavira.

Referencias

Enlaces externos 

 El Estoconazo (2019-07-29). "Espectacular desencajonamiento de los toros de Salvador Gavira en Azpeitia". YouTube.com

Ferias taurinas